Trivia steht für:
 lateinischer Beiname der Göttin Hekate
 Trivia, englischsprachige Bezeichnung für Informationen der Kategorie "Wissenswerte Kleinigkeiten"
 Trivia (Gattung), eine Gattung von Meeresschnecken

Siehe auch:
 trivial